Ра́мень — діалектна назва густого ялинника. Походження слова неясне, але для аналогічного  («ліс, сусідній з полями, ріллею», «густий ялиновий ліс») наводиться кілька етимологічних версій: 1) пов'язується зі застарілим рамяный («рясний», «сильний»); 2) Ю. В. Откупщиков порівнює його з  («рілля»),  («робоча, рільна худоба»), розглядаючи їх похідні іменники на -men- від  (, , ). Не пов'язане зі застарілим словом рамено («плече»), що походить через  від , а також з рама, що має германське походження.

Топонім 

Ра́мень — назва низки населених пунктів у Росії:
 Рамень — село в Меленковському районі Владимирської області
 Рамень — село в Тонкінському районі Нижньогородської області
 Рамень — село в Рамешківському районі Тверської області

Див. також 
 Раменьє
 Раменки
 Рамешки (значення)

Примітки